Ölmühlbach ist ein Gewässername:

 Ölmühlbach (Blinde Rot), rechter Zufluss der Blinden Rot bei der Öl- und Sägmühle, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ölmühlbach (Geltnach), rechter Zufluss der Geltnach bei Hausen, Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Ölmühlenbach